Lemoyne är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 André Lemoyne
 François Lemoyne
 Jean-Baptiste Lemoyne

Se även 

 Le Moyne

Franska efternamn